Hynek Ptáček di Pirkštejn – nobile e politico boemo
 Jan Ješek Ptáček di Pirkštejn – nobile e politico boemo
 Jan Ptáček di Pirkštejn – nobile e politico boemo